USS New Jersey kan syfta på något av nedanstående fartyg, namngivna efter den amerikanska delstaten New Jersey:
, var ett slagskepp i Virginia-klass  som sjösattes 1906 och tog ur tjänst 1920. Sänktes som bombmål 1923
, ett slagskepp av Iowa-klass, som tjänsgjorde under Andra Världskriget, Korea-kriget och Vietnam-kriget, och är numera ett museifartyg i Camden, New Jersey
, en Virginia-klass ubåt, under konstruktion, sjösatt 17 april 2022.

Anmärkningar 

Namn på amerikanska örlogsfartyg